Als Hirschgott werden bezeichnet:
 der keltische Cernunnos
 der luwische Runtiya
 der hethitische Kurunta (Gottheit)